Schlierbach heißen folgende geografischen Objekte:
 Schlierbach (Oberösterreich), Gemeinde und Stift in Österreich
 Schlierbach (Württemberg), Gemeinde im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Schlierbach LU, Gemeinde im Kanton Luzern, Schweiz
 Schlierbach (Haut-Rhin), Gemeinde im Elsass, Frankreich

Gemeindeteile:
 Schlierbach (Bad Endbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Endbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Schlierbach (Brachttal), Ortsteil der Gemeinde Brachttal im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Schlierbach (Heidelberg), Stadtteil von Heidelberg in Baden-Württemberg
 Schlierbach (Lindenfels), Ortsteil der Gemeinde Lindenfels im Landkreis Bergstraße, Hessen
 Schlierbach (Neuental), Ortsteil der Gemeinde Neuental im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Schlierbach (Schaafheim), Ortsteil der Gemeinde Schaafheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Schlierbach (Sankt Vith), Ort in der Gemeinde Sankt Vith im deutschsprachigen Osten Belgiens

Bauten:
 Burg Schlierbach, Burgstall zwischen Schlierbach und Langstadt in Südhessen (Bachgau)
 Stift Schlierbach, Zisterzienserkloster in Oberösterreich, Österreich

Gewässer:
 Schlierbach (Autmut), rechter Zufluss der Autmut in der Stadtteilgemarkung Neckarhausen, Nürtingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Schlierbach (Blies), linker Zufluss der Blies bei Bliesbruck, Frankreich
 Schlierbach (Brandbach), linker Oberlauf des Brandbachs (zur Schwabach, zur Regnitz) bis in Hetzles, Landkreis Forchheim, Bayern
 Schlierbach (Heimbach), rechter Zufluss des Heimbachs in Waldmössingen (Schramberg), Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Schlierbach (Klingenbach), rechter Zufluss des Klingenbachs (zur Fränkischen Saale) in Diebach (Stadt Hammelburg), Landkreis Bad Kissingen
 Schlierbach (Klotzbach), linker Zufluss des Klotzbachs bei Böbingen an der Rems, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schlierbach (Kocher), zwei rechte Zuflüsse des Kochers im Ostalbkreis, Baden-Württemberg, siehe Liste der Zuflüsse des Kochers; flussabwärts:
 Schlierbach (Kocher, Hüttlingen), Zufluss bei Niederalfingen (Gemeinde Hüttlingen)
 Schlierbach (Kocher, Abtsgmünd), Zufluss nach Wöllstein (Gemeinde Abtsgmünd)
 Schlierbach, rechter Schlierbach-Zufluss vor Wöllstein (Abtsgmünd)
 Schlierbach (Kolvenbach), linker Zufluss des Kolvenbachs (zur Erft) bei Kolvenbach (Bad Münstereifel), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Schlierbach (Kyll), linker Zufluss der Kyll vor Densborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Schlierbach (Moosach), linker Zufluss der Moosach (Attel) an der Setzermühle (Gemeinde Aßling), Landkreis Ebersberg, Bayern
 Schlierbach (Moosbach), am Unterlauf Talgraben, linker Zufluss des Moosbachs (linker Oberlauf des Wössener Bachs, zur Tiroler Achen) bei Hinterwössen (Gemeinde Unterwössen), Landkreis Traunstein, Bayern
 Schlierbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (rechter Oberlauf des Reinbachs, zum Etzelbach) bei Oberreinbach (Gemeinde Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schlierbach (Neckar), zwei linke Zuflüsse des Neckars in Baden-Württemberg, siehe Liste der Zuflüsse des Neckars; flussabwärts:
 Schlierbach (Neckar, Kirchentellinsfurt), linker Zufluss nach Kirchentellinsfurt, Landkreis Tübingen
 Schlierbach (Neckar, Heidelberg), linker Zufluss bei Schlierbach (Heidelberg), Rhein-Neckar-Kreis; siehe Wolfsbrunnen (Heidelberg)
 Schlierbach (Neufnach), linker Zufluss der Neufnach vor Walkertshofen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Schlierbach (Our), linker Zufluss der Our nahe Weidig, Wallonische Region, Belgien
 Schlierbach (Prüm), linker Zufluss der Prüm vor Hermespand (Weinsheim), Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Schlierbach (Reinbach), linker Zufluss des Mühlbachs bei Oberreinbach (Gemeinde Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern, der dort den Reinbach in den Etzelbach (Högenbach) entwässert
 Schlierbach (Rems), rechter Zufluss der Rems bei Plüderhausen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schlierbach (Rhein), rechter Zufluss des Rheins bei Braubach, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Schlierbach (Rodenberger Aue), linker Zufluss der Rodenberger Aue durch Feggendorf (Lauenau) nach Lauenau, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Schlierbach (Röhlinger Sechta), rechter Zufluss der Röhlinger Sechta in Röhlingen (Stadt Ellwangen), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schlierbach (Salzböde), linker Zufluss der Salzböde bei Bad Endbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Schlierbach oder Mühlebach (Scherzach), rechter Zufluss der Scherzach in Schlier, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schlierbach, rechter Zufluss des Schlierbachs (zur Wiese) bei Raitbach-Sattelhof (Schopfheim), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Schlierbach (Schneidheimer Sechta), rechter Zufluss der Schneidheimer Sechta nach Tannhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schlierbach (Schwalm), linker Zufluss der Schwalm bei Schlierbach (Neuental), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Schlierbach (Schweizerbach), rechter Zufluss des hier noch Beutelsbach oder Gunzenbach genannten Schweizerbachs (zur unteren (!) Rems) bei Baach, Stadt Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schlierbach (Seckach), am Oberlauf Krummebach, linker Zufluss der Seckach in Zimmern (Seckach), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Schlierbach (Sill), linker Zufluss der Sill bei Gries am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Schlierbach (Sims), linker Zufluss der Sims nach dem Abfluss aus dem Simssee bei Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schlierbach (Sulm), rechter Zufluss der Sulm nach Ortsteil Weiler (Gemeinde Obersulm) im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schlierbach, Oberlaufname des Talbachs bis zum Austritt aus dem Gemeindegebiet von Schlierbach (Landkreis Göppingen), rechter Zufluss der Fils bei Reichenbach an der Fils (Landkreis Esslingen), Baden-Württemberg
 Schlierbach (Weschnitz), rechter Zufluss der Weschnitz im Odenwald in Fürth, Kreis Bergstraße, Hessen
 Schlierbach (Werra), linker Zufluss der Werra bei Völkershausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Schlierbach (Wiese), linker Zufluss der Wiese im Südschwarzwald in Maulburg, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Schutzgebiete:
 Schlierbach (Bannwald), im Kraichgau bei Zimmerhof (Bad Rappenau), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Schlierbach ist der Name folgender Personen:
 Helmut Schlierbach (1913–2005), SS-Sturmbannführer, Mitglied der Einsatzgruppe C, Gestapochef von Straßburg

 Max Schlierbach (1846–1901), Dichterjurist

Schlierbach ist der Name von:
 Schlierbach (Erfrischungsgetränk), Brause mit Fruchtgeschmack des VEB (K) Brauerei Eisenach

Siehe auch:
 Oberschlierbach
 Schlierach
 Schlier (Gestein)